Шахтовая гробница — тип погребального сооружения в виде узкой и глубокой шахты из каменной породы. Погребённые располагались на дне подобных шахт. Иногда по бокам от погребённого располагаются дополнительные камеры для подзахоронений.

Микенская Греция 

Широкое распространение на территории древней Греции шахтовые гробницы получили в среднеэлладский период, в особенности близ Микен, около 1650—1500 г. до н. э. Обычно эти гробницы, наполненные богатыми погребальными дарами (совершенно несвойственными более ранним захоронениям), относят к прибытию греческих вторженцев (или, согласно некоторым гипотезам, к их второй волне, поскольку первой могло быть возникновение элладской культуры в 22-23 вв. до н. э. Глубина шахтовых гробниц составляла около 4 метров. Покойника помещали в цисту (ящик) на дне вместе с богатыми погребальными дарами. Местонахождение гробницы иногда отмечала каменная стела.

Месопотамия 

Менее известны шахтовые царские гробницы Ура, относящиеся к 27 в. до н. э..

Доколумбова Америка

Примечания 

Археологические объекты
Бронзовый век

Кладбища